Gros Bill ou Grosbill, qualificatif péjoratif qui désigne, dans l'univers des jeux de rôle, un joueur qui cherche à rendre son personnage le plus puissant possible, 
 Gros Bill, un surnom notamment porté par le hockeyeur Jean Béliveau et différents personnages de cinéma (Subway, Ma vie n'est pas une comédie romantique, ...) 
 GrosBill, un distributeur de commerce en ligne français spécialisé dans les produits high-tech.

 Le Gros Bill, un film québécois de 1949,
 Le Gros Bill, une chanson française de 1949 avec des paroles de Francis Blanche sur la musique de la chanson américaine .

Articles connexes
 
 

Homonymie de titre